

Geografia 
Stati Uniti d'America 
 Ashland – città della contea di Clay, Alabama
 Ashland – census-designated place della contea di Alameda, California
 Ashland – villaggio della contea di Cass, Illinois
 Ashland – capoluogo della contea di Clark, Kansas
 Ashland – città della contea di Boyd, Kentucky
 Ashland – villaggio della parrocchia di Natchitoches, Louisiana
 Ashland – città della contea di Aroostook, Maine
 Ashland – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Ashland – township della contea di Newaygo, Michigan
 Ashland – capoluogo della contea di Benton, Mississippi
 Ashland – città della contea di Boone, Missouri
 Ashland – census-designated place della contea di Rosebud, Montana
 Ashland – città della contea di Saunders, Nebraska
 Ashland – città della contea di Chemung, New York
 Ashland – città della contea di Greene, New York
 Ashland – comune della contea di Grafton, New Hampshire
 Ashland – census-designated place della contea di Camden, New Jersey
 Ashland – capoluogo della contea di Ashland, Ohio
 Ashland – città della contea di Pittsburg, Oklahoma
 Ashland – città della contea di Jackson, Oregon
 Ashland – township della contea di Clarion, Pennsylvania
 Ashland – borough della contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Ashland – città della contea di Hanover, Virginia 
 Ashland – capoluogo della contea di Ashland, Wisconsin

Altro 
 Ashland – società chimica statunitense